

Patronyme 

 Juliane Koepcke, biologiste allemande.
  (1914-2000), biologiste allemand et père de Juliane Koepcke.
  (1924-1971/1972), biologiste allemande et mère de Juliane Koepcke.

Biologie 
 Cassique de Koepcke, une espèce d'oiseaux d'Amérique du Sud de la famille des ictéridés.
 Ermite de Koepcke, une espèce de colibris de la sous-famille des Phaethornithinae qui a été découverte en 1977.
 Hocco de Koepcke, une espèce d'oiseaux de la famille des Cracidae.
 Petit-duc de Koepcke, une espèce d'oiseaux de la famille des Strigidae.
Patronyme allemand